Houck ist der Familienname folgender Personen:

 Byron Houck (1891–1969), US-amerikanischer Baseballspieler
 Charles Weston Houck (* 1933), US-amerikanischer Jurist
 Doris Houck (1921–1965), US-amerikanische Schauspielerin
 Friedrich Gottfried Houck (1708–1767), deutscher Rechtswissenschaftler
 Jacob Houck junior (1801–1857), US-amerikanischer Politiker
 James Houck (1940–2015), US-amerikanischer Astronom
 L. Roy Houck (1905–1992), US-amerikanischer Politiker
 Leo Houck (1888–1950), US-amerikanischer Boxer
 Michael Houck (* 1959), US-amerikanischer Ringer
 Paul Houck (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Tanner Houck (* 1996), US-amerikanischer Baseballspieler
 William Limburg Houck (1893–1960), kanadischer Politiker
 William Russell Houck (1926–2016), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof der Katholischen Kirche

Houck bezeichnet als Ortsname:

 Houck (Arizona), Vereinigte Staaten

Siehe auch:

 Houk
 Hook
 Huck